

Persone
 Bonsignore Arlotti – vescovo cattolico italiano
 Emilio Arlotti – politico italiano
 Tiziano Arlotti – politico italiano

Altro
 Arlotti – nobile famiglia italiana